Нурафшон, Нурафшан — назва ряду значень.

 Нурафшан — місто в Узбекистані, адміністративний центр Ташкентської області.

 Нурафшон — селище міського типу в Ісфарінському районі Согдійської області Таджикистану.

 Нурафшон — сільський джамоат у Лахшському районі Таджикистану.

 «Нурафшон» — узбекистанський футбольний клуб з Бухари (у 1997—2021 роках — ФК «Бухара»).

 «Нурафшон» — узбекистанський футбольний клуб з Ташкента, переможець турніру в Про-лізі Б 2018.

 «Нурафшон» — стадіон в Самарканді, Узбекистан.

 «Нурафшон» — стадіон у Ташкенті, відомий також як «Дустлік» .
 «Нурафшон-Бухара» — узбекистанський футбольний клуб, який існував у 2015 році.